O20 steht für:
 O20, ICD-10-Code für eine Blutung in der Frühschwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O20-O29
 O20, FAA-Code für den Flughafen Kingdon Airpark in Lodi, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O20